A Primeira Divisão de 1988–89 foi a 55.ª edição do Campeonato Português de Futebol.

Análise da  Temporada 
Depois de uma época sem títulos e com uma final europeia perdida, o SL Benfica liderado por Toni apostaram forte em contratações de peso como jogadores como Valdo, Ricardo Gomes, Vata e Vítor Paneira e conseguiu recuperar o título nacional de forma meritória e com uma vantagem de 7 pontos sobre os rivais diretos. Este era o 28.º título nacional dos benfiquistas.

O FC Porto vinha na ressaca de duas épocas brilhantes onde conquistou todos os troféus que disputou (campeonato nacional, taça, supertaça, Taça dos Campeões Europeus, Supertaça Europeia e Taça Intercontinental) e sofreu para manter a mesma bitola. Com um mau início de época, os portistas falharam o bicampeonato embora tenham sido os únicos capazes de discutir o título com o Benfica.

O grande destaque da temporada vai para o Boavista que conseguia terminar no pódio em 3.º lugar pela primeira vez desde da década de 70, carimbando o regresso às competições europeias.

O Sporting CP foi novamente a grande desilusão do campeonato, ficando longe de entrar na luta pelo título nacional e acabando em 4.º lugar pela terceira temporada consecutiva.

Equipas Participantes

Equipas, Estádios e Treinadores

Classificações

Tabela de resultados

Classificação por Jornada

Melhores Marcadores

Campeão

Plantel Campeão 

Futebol de 1988 em Portugal
Futebol de 1989 em Portugal